Калібр 23 мм це спеціальний розмір боєприпасів для гармат або автоматичних гармат.

Цей калібр не набув широкого використання. Приклад боєприпасів такого калібру:
 Калібр 23×152 мм, використовували у гарматі ВЯ-23 на штурмовиках Іл-2 і пізніше на радянській зброї
 Калібр 23×115 мм, використано на багатьох радянських та російських авіаційних гарматах
 23×122 мм
 23×139 мм SR

Див. також 
 12.7 × 99 мм
 12.7 × 108 мм
 14.5 × 114 мм
 20 мм калібр
 Bofors 40 мм
 Калібр

Примітки 

Визначені індекси
Вогнепальна зброя за калібром